Kurt Seyit ve Şura è un serial televisivo drammatico turco composto da 21 puntate suddivise in due stagioni, trasmesso su Star TV 4 marzo al 20 novembre 2014 in seguito alla cancellazione causata dai bassi ascolti e dall'aumento dei costi di produzione. È creato da Nermin Bezmen, diretto da Hilal Saral, scritto da Ece Yörenç, Melek Gençoğlu, Murat Uyurkulak e Aylin Alıveren, prodotto da Ay Yapım ed ha come protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Fahriye Evcen, Ushan Çakır ed Elçin Sangu. È basata ai romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen.

Trama 
Kurt Seyit è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Kurt Seyit, che ha ammirato suo padre fin dall'infanzia, è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar, proprio come lui, e quando sarà il momento sposerà una ragazza turca. Shura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, è infelice perché suo padre ha una malattia terminale. Portano sua sorella maggiore, Valentina, e suo padre a Pietrogrado (San Pietroburgo) per le cure. Quando vengono qui, diventano ospiti del vecchio compagno di Kurt Seyit Petro e della sua famiglia. Petro, che ha lasciato la professione a causa di un errore durante la guerra, aiuta Kurt Seyit e Şura a incontrarsi. Tuttavia, Petro nutre segretamente ostilità nei confronti di Kurt Seyit. Kurt Seyit e Şura, che partecipano a una festa, si vedono per la prima volta e si innamorano a prima vista.

Episodi

Prima stagione (2014)

Seconda stagione (2014)

Personaggi e interpreti

Personaggi principali 
 Kurt Seyit Eminof (episodi 1-21), interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ.
 Alexandra "Şura" Verjenskaya (episodi 1-21), interpretata da Farah Zeynep Abdullah.
 Mürvet "Murka" (episodi 14-21), interpretata da Fahriye Evcen.
 Petro Borinsky (episodi 1-19), interpretato da Birkan Sokullu.
 Celil Kamilof (episodi 1-19), interpretato da Ushan Çakır.
 Mirza Mehmet Eminof, interpretato da Serdar Gökhan.
 Nermin Bezmen (episodi 7-13) / Emine (episodi 14-21), interpretata da Zerrin Tekindor.
 Valentina "Tina" Verjenskaya (episodi 1-13), interpretata da Seda Güven.
 Güzide (episodi 2-21), interpretata da Elçin Sangu.
 Baronessa Lola Polyanskaya (episodi 2-13), interpretata da Aslı Orcan.
 Alina "Alya" Sokolova (episodi 1-21), interpretata da Demet Özdemir.
 Yusuf (episodi 1-21), interpretato da Çağlar Ertuğrul.
 Ayşe (episodi 2-21), interpretata da Melisa Aslı Pamuk.

Personaggi secondari 
 Binnaz (episodi 2-13), interpretato da Sacide Taşaner.
 Ali Dayı (episodi 3-8, 12-13), interpretato da Osman Alkaş.
 Ahmet Yahya (episodi 6-9), interpretato da Tolga Savacı.
 Mahmut Eminof (episodi 1-13), interpretato da Oral Özer.
 Osman Eminof (episodi 1-7), interpretato da Barış Alpaykut.
 Sabri (episodi 2-12), interpretato da Durukan Çelikkaya.
 Billy (episodi 6-9), interpretato da Cem Bender.
 Zahide Eminof (episodi 1-13), interpretato da Şefika Tolun.
 Vladimir Savitkov (episodi 1-8), interpretata da Doğu Alpan.
 Mikail "Mişa" Sorokin (episodi 1-8), interpretato da Berk Erçer.
 Maria (episodi 1-6), interpretata da Zerrin Nişancı.
 Andrei Borinsky (episodi 1-7), interpretato da Selçuk Sazak.
 Julien Verjensky (episodi 1-4), interpretato da Atay Gergin.
 Ekaterina Verjenskaya (episodi 1-10), interpretata da Emek Erel.
 Nina Verjenskaya (episodi 1-11), interpretata da Tuğçe Karabacak.
 Havva Eminof (episodi 2-13), interpretata da Sümeyra Koç.
 Tatiana "Tatya" Tchoupilkina (episodi 1-6), interpretata da Eva Dedova.
 Rıza (episodi 2-8), interpretato da Engin Şenkan.
 Galip (episodi 2-12), interpretato da Edip Tepeli.
 Valentina Verjenskaya anziana (episodi 2-12), interpretata da Tijen Par.
 Hakkı, interpretata da Bora Koçak.
 Lütfi, interpretato da Kadır Çermik.
 William (episodi 1-5), interpretato da Emre Yetim.
 Nadia (episodi 1-10), interpretato da Neşe Baykent.
 Boris (episodi 1-13), interpretato da Sarp Can Köroğlu.
 Afrikán Bogayevski (episodi 1-7), interpretato da Mehmet Yılmaz.
 Yıldız Memedov (episodi 1-3), interpretata da Filiz Kaya.
 Yasef (episodi 1-3), interpretato da Atilla Kılıç.

Produzione 
La serie è creata da Nermin Bezmen, diretta da Hilal Saral, scritta da Ece Yörenç, Melek Gençoğlu, Murat Uyurkulak e Aylin Alıveren e prodotta da Ay Yapım. Inoltre, è basata ai romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen.

Cancellazione 
Originariamente era previsto di girare 39 episodi, tuttavia, a causa dei bassi ascolti e dell'aumento dei costi di produzione, si è deciso di chiudere la serie dopo 21 episodi.

Riprese 
La serie è stata girata in Turchia (in particolare a Istanbul), in Russia (in particolare a San Pietroburgo) e in Ucraina.

Distribuzione

Turchia 
In originale la serie è andata in onda su Star TV dal 4 marzo al 20 novembre 2014: la prima stagione è stata trasmessa dal 4 marzo al 10 giugno 2014, mentre la seconda stagione è stata trasmessa dal 23 settembre al 20 novembre 2014.

Composizione puntate
In originale la serie è composta da due stagioni di 21 puntate, ognuna delle quali ha una durata che varia dai 90 ai 100 minuti circa: la prima stagione comprende le prime 13 puntate (puntate 1-13), mentre la seconda stagione le rimanenti 8 (puntate 14-21).

Trasmissioni internazionali

Note 
Annotazioni

Fonti

Collegamenti esterni 
 

Serial televisivi di Star TV